Il singolare  dell'USTA LA Tennis Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Wayne Odesnik era il detentore del titolo, ma non ha difeso il titolo.

Michael Russell ha battuto in finale 6–1, 6–1 Michael Yani.

Teste di serie

  Vince Spadea (primo turno)
  Danai Udomchoke (quarti di finale)
  Alex Bogomolov, Jr. (primo turno)
  Donald Young (primo turno)

 Michael Russell (campione)
 Sam Warburg (secondo turno)
 Carsten Ball (primo turno)
 Björn Rehnquist (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

USTA LA Tennis Open 2009